Barotse – równina w Zambii
 Barotse – afrykański lud